Это список неолитических культур Китая, сортированный в хронологическом порядке с указанием китайского названия, датировки и географического положения.

Можно выделить 9 областей распространения неолитических культур Китая:
 Северо-восточный Китай: Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.
 Северо-западный Китай (верховья Хуанхэ): Ганьсу, Цинхай и западная часть Шэньси.
 Центр северного Китая (среднее течение Хуанхэ): Шаньси, Хэбэй, западная часть провинции Хэнань и восточная Шэньси. Этот район называется Северо-китайская равнина и является одним из возможных мест возникновения китайской цивилизации.
 Восточный Китай (низовья Хуанхэ): Шаньдун, Аньхой, север Цзянсу и восток Хэнань.
 Юго-восточный Китай (низовья Янцзы): Чжэцзян и бо́льшая часть Цзянсу.
 Центр южного Китая (среднее течение Янцзы): Хубэй и север провинции Хунань.
 Сычуань и верховья Янцзы.
 Юго-восточный Китай: Фуцзянь, Цзянси, Гуандун, Гуанси, юг провинции Хунань, низовья Красной реки на севере Вьетнама и остров Тайвань.
 Юго-западный Китай: Юньнань и Гуйчжоу.

См. также 
 Доисторический Китай
 Доисторический Ордос

Литература 
 Большой толковый словарь по археологии Китая. Шанхай, 2014.
 Chang Kwang-chih, The Archaeology of Ancient China New Haven:Yale University Press, 1986 (Fourth Edition Revised and Enlarged), ISBN 0-300-03784-8.
 Loewe, Michael en Edward L. Shaughnessy (ed.), The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 ISBN 0-521-47030-7.
 Higham, Charles, The Bronze Age of Southeast Asia Cambridge: Cambridge University Press, 1996 ISBN 0-521-49660-8.
 Li Liu,The Chinese Neolithic. Trajectories to Early States Cambridge: Cambridge University Press, 2004 ISBN 0-521-81184-8.
 Maisels, Charles Keith, Early Civilizations of the Old World. The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China Londen: Routledge, 1999 ISBN 0-415-10976-0.
 Scarre, Chris (ed.), The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies Londen: Thames & Hudson, 2005 ISBN 0-500-28531-4.
 chapter 7, Higham, Charles, 'East Asian Agriculture and Its Impact', p.234-264.
 chapter 15,Higham, Charles, 'Complex Societies of East and Southeast Asia', p.552-594
 

Археологические культуры Азии
Списки:Китай